Любовь Соломоновна Шерешевская (урождённая Иоффе; 2 августа 1928, Москва — 17 марта 2008, Москва) — советский и российский кинолог, педагог, основатель первого в СССР Клуба юных собаководов (1963). Судья Всесоюзной категории по служебному собаководству, почётный пограничник СССР.

Биография 
Родилась в 1928 году на Арбате в районе Собачьей площадки. Семья переехала в Москву из Могилёва, затем была направлена в Казань. В 1939 году родители были переведены на партийную работу в Свердловск, куда они переехали с тремя старшими детьми, а Любовь осталась в Москве на воспитании в семье дяди — писателя и сценариста Аркадия Марковича Млодика. Мать — Мария Марковна (Мордуховна) Иоффе (урождённая Млодик; 1898, Вильна — 1993, Екатеринбург) — была председателем Свердловского областного суда. Отца, бывшего председателя Ржевского городского самоуправления и председателя казанского горсовета Соломона Сауловича (Шевелевича) Иоффе (1895, Могилёв — 1985), арестовали в конце 1930-х годов, он находился в заключении, затем в ссылке и был реабилитирован в 1955 году.

Рано увлеклась кинологией и в годы Великой Отечественной войны подготовила для действующей армии пять обученных собак. После войны поступила в Московский юридический институт и во время учёбы вышла замуж за крупного кинолога Эдмунда Иосифовича Шерешевского.

В 1963 году основала при Дворце Пионеров на Ленинских горах в Москве первый в СССР Клуб юных собаководов (КЮС имени Героя Советского Союза Никиты Фёдоровича Карацупы), по типу которого были затем открыты аналогичные клубы в различных городах страны. Позднее КЮС переехал во Дворец пионеров Первомайского района Москвы. Руководила этим клубом до конца жизни, за это время клуб передал войскам МВД более пятисот обученных собак.

Совместно с мужем опубликовала книгу «Воспитание щенка охотничьей и служебной собаки» (Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1969).

Семья 
Братья — доктор экономических наук, профессор Илья Соломонович Иоффе (1919, Могилёв — 2007, Екатеринбург); Лазарь Соломонович Иоффе (род. 1921), инженер, учёный в области турбиностроения и изобретатель, автор монографий «Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ» (1973), «Теплофикационные паровые турбины» (1976) и «Эксплуатация теплофикационных паровых турбин» (2002). Старшая сестра Александра (1917 или 1919—январь 1942) умерла от истощения во время блокады Ленинграда.

Примечания 

Кинологи СССР
Педагоги СССР
Педагоги России
Почётные пограничники СССР
Дрессировщики собак СССР
Судьи всесоюзной категории
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Пограничники СССР